Буду́чност — название нескольких футбольных клубов из бывшей Югославии.

 Будучност (футбольный клуб, Банатски Двор)
 Будучност (футбольный клуб, Бановичи)
 Будучност (футбольный клуб, Вальево)
 Будучност (футбольный клуб, Добановци)
 Будучност (футбольный клуб, Подгорица)